Greg Hancock, właśc. Gregory Alan Hancock (ur. 3 czerwca 1970 w Whittier) – amerykański żużlowiec, czterokrotny indywidualny mistrz świata (1997, 2011, 2014 i 2016) oraz trzykrotny drużynowy (1992, 1993, 1998). Jest rekordzistą pod względem liczby występów, a także miejsc na podium oraz występów w finale w turniejach cyklu Grand Prix. Zdobył również najwięcej punktów w historii cyklu – 2655. Zwyciężając w Grand Prix 2016 został najstarszym IMŚ w historii dyscypliny. W dniu wywalczenia tytułu miał 46 lat i 141 dni.

Dziewięciokrotnie stawał na podium indywidualnych mistrzostw świata: w 1996 zdobył brązowy medal, w 1997 został mistrzem, w 2004 i 2012 ponownie był trzeci, a w 2006 i 2015 zdobył srebrny medal. W 2011 i 2014 znów został mistrzem świata. W 2016 roku ponownie zdobył złoty medal, jednocześnie został najstarszym mistrzem świata w historii dyscypliny. Od 1994 wielokrotnie sięgał po tytuł indywidualnego mistrza USA (ostatnio w 2006). W latach 1995, 1997, 2001 i 2002 uznawano go najlepszym zawodnikiem szwedzkiej ligi żużlowej, w 1997 uznano go także najlepszym żużlowcem ligi brytyjskiej.

Najwyższą w karierze średnią biegową w Ekstralidze zanotował w sezonie 2008. Wyniosła ona 2,505 pkt/wyścig, natomiast biorąc pod uwagę tylko sezon zasadniczy (bez fazy play-off) była ona równa 2,571. W sezonie 2011 po raz pierwszy w karierze wywalczył mistrzostwo Polski z Falubazem Zielona Góra. Rok później dokonał tego samego w barwach Unii Tarnów. W sezonie 2013 wystartował w ekstraligowym klubie żużlowym Polonia Bydgoszcz. Na przestrzeni całej kariery był zawodnikiem aż jedenastu klubów startujących w lidze polskiej.

Po raz ostatni w polskiej lidze ujrzeć go było można w 2-ligowej Stali Rzeszów. W roku 2019 nie startował z powodów rodzinnych. W sezonie 2020 miał podpisany kontrakt „warszawski” z ekstraligowym PGG ROW Rybnik. Nie wystartował w żadnym meczu z powodu zakończenia kariery.

Życie prywatne 
W trakcie kariery mieszkał w Szwecji. Z żoną Jenny ma trzech synów: Wilbura, Billa i Karla.

Starty w Grand Prix (indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Osiągnięcia 
Drużynowe mistrzostwa świata
 1989 –  Bradford – 4. miejsce – 2 pkt → wyniki
 1991 –  Vojens – 3. miejsce – 6 pkt → wyniki
 1992 –  Kumla – 1. miejsce – 11 pkt → wyniki
 1993 –  Coventry – 1. miejsce – 9 pkt → wyniki
 1994 –  Brokstedt – 5. miejsce – 5 pkt → wyniki
 1995 –  Bydgoszcz – 3. miejsce – 8+3 pkt → wyniki
 1998 –  Vojens – 1. miejsce – 12 pkt → wyniki
 1999 –  Pardubice – 3. miejsce – 6 pkt → wyniki
 2000 –  Coventry – 3. miejsce – 16 pkt → wyniki

Drużynowy Puchar Świata
 2001 – Zawody finałowe odbywały się w  Polsce – 5. miejsce → wyniki
 2002 – Zawody finałowe odbywały się w  Wielkiej Brytanii – 6. miejsce → wyniki
 2006 – Zawody finałowe odbywały się w  Wielkiej Brytanii – 6. miejsce → wyniki
 2013 – Zawody finałowe odbywały się w  Czechach – 5. miejsce → wyniki

Drużynowe mistrzostwa Polski
 2011 –  Zielona Góra – 1. miejsce
 2012 –  Tauron Azoty Tarnów – 1. miejsce

Mistrzostwa świata par
 1992 –  Lonigo – 1. miejsce – 11+3 pkt → wyniki
 1993 –  Vojens – 2. miejsce – nie startował → wyniki

Drużynowe mistrzostwa Polski - sezon zasadniczy najwyższej klasy rozgrywkowej 

W nawiasie miejsce w danej kategorii (śr/m oraz śr/b - przy założeniu, że zawodnik odjechał minimum 50% spotkań w danym sezonie)

Podsumowanie:

Inne ważniejsze turnieje 
Memoriał im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim
 1994 – 2. miejsce – 13+2 pkt → wyniki

Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego - Pierwszego Króla Polski w Gnieźnie
 2009 – 1. miejsce – 12+3 pkt → wyniki
 2010 – 4. miejsce – 13 pkt
 2011 – 4. miejsce – 9 pkt

Przypisy

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Greg Hancock
 Greg Hancock | Polish Speedway Database
 Greg Hancock – World Champion Speedway Rider – USA Speedway Motorcycle Racing 
 Greg Hancock | Speedway riders, history and results

Linki zewnętrzne 
 Team Hancock Racing | Greg Hancock 

Amerykańscy żużlowcy
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy Unii Leszno
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Żużlowcy Polonii Bydgoszcz
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Stali Rzeszów
Urodzeni w 1970
Indywidualni mistrzowie świata na żużlu